Alfonso I d'Este – duca di Ferrara e marito di Lucrezia Borgia
 Alfonso II d'Este – duca di Ferrara figlio di Ercole II d'Este
 Alfonso d'Este – figlio illegittimo del duca di Ferrara Alfonso I d'Este e della sua amante Laura Dianti
 Alfonsino d'Este, figlio naturale di Alfonso I d'Este e fratello minore di Alfonso di Montecchio
 Alfonso (o Alfonsino) d'Este – marchese di Montecchio, figlio di Alfonso d'Este marchese di Montecchio e marito di Marfisa d'Este
 Alfonso III d'Este – figlio di Cesare d'Este
 Alfonso d'Este, figlio di Francesco I d'Este e morto bambino
 Alfonso IV d'Este – figlio di Francesco I d'Este